Héctor Herrera peut désigner :
 Héctor Herrera Ortiz (né en 1959), athlète cubain ;
 Héctor Miguel Herrera (né en 1990), footballeur mexicain.

Voir aussi